El término Rafael Hernández puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Rafael Hernández, un actor de doblaje;
 a Rafael Hernández, un actor español;
 a Rafael Hernández, un comediante guatemalteco; 
 a Rafael Hernández Colón, un gobernador portorriqueño;
 a Rafael Hernández, un jurista mexicano;
 a Rafael Hernández Marín, El Jibarito, un músico y compositor puertorriqueño;
 a Rafael Hernández, un agrimensor y político argentino.